De Maleise term Melayu (ook: Malayu) kan verwijzen naar: 
 Maleis (Bahasa Melayu), een Austronesische taalgroep in Zuidoost Azië.
 Maleiers (orang Melayu of bangsa Melayu), een (door verschillende volkeren en naties geclaimde) etniciteit in Zuidoost Azië.
 Melayu (Sumatra), een gebied op Sumatra, geassocieerd met zowel Jambi, Palembang, Srivijaya als Minangkabau, afhankelijk van de periode.

Een bestuurslaag in Indonesië
 Melayu (Asakota)
 Melayu (Lambu)
 Melayu (Siantar Utara)